Ксе́ньевская — посёлок городского типа в Могочинском районе Забайкальского края России. Ксеньевская железнодорожная станция Забайкальской железной дороги.

Население —  жителей ().

История 

Ксеньевская станция основана при постройке Амурской железной дороги в 1908 году.

Статус посёлка городского типа — с 26 февраля 1939 года.

Население

Разное 
Входит в Перечень населенных пунктов Забайкальского края, подверженных угрозе лесных пожаров

См. также 
 Ксеньевская впадина

Примечания

Источники 
 
 

Посёлки городского типа Забайкальского края
Населённые пункты Могочинского района